Тезис — те саме, що теза
 Тезис — слабка частина віршової стопи, на відміну від сильної її частини — арсису (ікта)

Примітки